Диа́на Спе́нсер (): Спенсер, Диана (1710—1735) — британская аристократка.
 Спенсер, Диана (1961—1997) — принцесса Уэльская.